Mertinsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Mertinsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Marcinkowo (Grunwald), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Mertinsdorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Marcinkowo (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Alt Mertinsdorf, Mertensdorf